El término inglés pirates («piratas») puede referirse a:

 Pirates: el título original de una película de Roman Polanski;
 Pirates!: un videojuego de 1987, creado por Sid Meier;
 Pirates: un videojuego de arcade de 1992, para Nintendo;
 Pirates: un videojuego de 1994, creado por la empresa NIX;
 Pirates!: un juego de rol de mesa, publicado por primera vez en 2003;
 Pirates!: una secuela de 2004 del videojuego de Sid Meier's.